Dolmen von Quatre Routes bezeichnet
 Dolmen von Quatre Routes (Cabrerets) bei Cabrerets, Département Lot
 Dolmen von Quatre Routes (Marsac) bei Marsac, Département Creuse
 Dolmen von Quatre Routes (Saint-Jean-de-Laur) bei Saint-Jean-de-Laur, Département Lot